César Ollier (1865-1930) – alpinista italiano
 Charles Ollier (1788-1859) – editore e scrittore britannico
 Claude Ollier (1922-2014) – scrittore francese 
 Louis Léopold Ollier (1830-1900) – chirurgo francese
 Patrick Ollier (1944) – politico francese